Em Portugal
 Capela de Santo Amaro (Alcântara) — Lisboa, distrito de Lisboa
 Capela de Santo Amaro (Cadima) — Cantanhede, distrito de Coimbra
 Capela de Santo Amaro (Ponta do Sol) — Ponta do Sol, distrito do Funchal
 Capela de Santo Amaro (Vilar de Mouros), Caminha, distrito de Viana do Castelo

Desambiguação